Municipio de Posey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Posey (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Posey (condado de Fayette, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Posey (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Posey (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Posey (condado de Rush, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Posey (condado de Switzerland, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Switzerland.
 Municipio de Posey (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.